«Тайга золотая» — советский полнометражный чёрно-белый художественный фильм, поставленный на Киностудии «Ленфильм» в 1937 году режиссёрами-дебютантами Геннадием Казанским и Максимом Руфом.

Премьера фильма в СССР состоялась 13 октября 1937 года. Другое название — «Шуба английского короля».

Сюжет 
Фильм из жизни золотоискателей.

У Саши Мраморова есть мечта: отыскать богатый прииск, о котором ему рассказывал его отец, старый партизан. Однако любимая девушка Саши Лиза не разделяет его желания о поиске.

Вскоре Саша вместе с одним из своих друзей всё-таки отправляется в тайгу. В результате долгих и упорных поисков они обнаруживают золото. В тайге Мраморов встречается с простой и хорошей девушкой, дочерью лесника. Саша влюбляется в неё. По возвращении из тайги он отвергает свою бывшую невесту.

Там, где было найдено золото, организуется прииск имени Мраморова.

В ролях 
 Борис Тенин — Саша Мраморов
 Александр Виноградов — Вася Башкин, друг Мраморова
 Нина Латонина — Лиза, невеста Мраморова
 Павел Волков — лесник
 Нина Шатерникова — Саша
 Юрий Толубеев — директор прииска
 Василий Меркурьев — старый золотоискатель
 Николай Крючков — друг Мраморова
 Александр Чекаевский — друг Мраморова
 Алексей Савостьянов — друг Мраморова
 Иван Кузнецов — друг Мраморова
 Елена Волынцева — мать Мраморова
 Степан Каюков — чёрт

Съёмочная группа 
 Сценарий — Николая Погодина
 Режиссёры-постановщики — Геннадий Казанский, Максим Руф
 Операторы — Вениамин Левитин, Анатолий Погорелый
 Художник — Игорь Вускович
 Композитор — Венедикт Пушков
 Звукооператоры — Николай Бутаков, Иван Дмитриев

Звуковая дорожка 
В фильме звучит песня композитора Венедикта Пушкова на стихи Александра Прокофьева «Тайга золотая» в исполнении Георгия Виноградова.
Отрывок из песни:
От горных хребтов, до полярного края
Где сосны кругом, да снега
Шуми, золотая, звени, золотая
Моя золотая тайга!.

Оценки фильма 
В брошюре об исполнителе главной роли указывалось: «Основные достоинства фильма — это создание психологически убедительного образа положительного героя и стремление показать, как проникает в быт новая социалистическая этика. Мраморов, которого играет Б. Тенин, — жизнерадостный, напористый энтузиаст-золотоискатель. Актёр заставил зрителя волноваться и радоваться вместе с ним».

Мнение известного режиссёра Сергея Юткевича о кинокартине: «Борис Тенин великолепно играл в ней золотоискателя Сашу Мраморова, очень забавным, несмотря ни на что, получился чёрт в исполнении Степана Каюкова, тонко вела лирическую линию Нина Шатерникова, наконец, композитор Венедикт Пушков написал прекрасную музыку …, но всё-таки это была лишь полуудача».

Киновед Ростислав Юренев приводил фильм как «характерный пример оригинального замысла, загубленного стандартным выполнением, боязнью новых, условных комедийных приёмов и старательным привнесением казённых, бодряческих эпизодов и словес». Юренев считал, что «Б. Тенин, несмотря на всё своё обаяние, играл скованно, без огонька, а актриса Н. Шатерникова — тоненькая, субтильная, интеллигентная — никак не подходила к роли дочери лесника, диковатой красавицы, чувствующей себя в тайге, как дома». При этом он отмечал «интересные эксперименты по введению в современный сюжет сказочных фольклорных мотивов».

В другой книге дана следующая оценка кинокартины: «Фильм „Тайга золотая“ поражает не только эксцентричностью и фантазией (чего стоит огромная по метражу сцена с чёртом — правда, приснившимся герою), но и откровенной пародийностью по отношению к штампам казённой пропаганды».

Примечания

Литература

Ссылки 
  Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.
 

Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы СССР 1937 года
Фильмы Максима Руфа
Чёрно-белые фильмы СССР
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1937 года
Фильмы о геологах